Tuna kyrka kan syfta på:

Tuna kyrka, Uppland – en kyrka söder om Alunda i Uppsala stift
Tuna kyrka, Småland – en kyrka sydost om Vimmerby i Linköpings stift
Tuna kyrka, Södermanland – en kyrka väster om Nyköping i Strängnäs stift
Tuna kyrka, Medelpad – en kyrka söder om Matfors i Härnösands stift